Enville kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Enville, Staffordshire, ort i England,

USA 

 Enville (ort i USA), Tennessee, Chester County, 

Robotskapade USAförgreningar